Lorenzo Priuli (1489-1559) – doża Wenecji
 Lorenzo Priuli (1537-1600) – patriarcha Wenecji, kardynał